Junri Namigata e Erika Sema erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. La Namigata ha fatto coppia con Akiko Yonemura ma ha perso nei quarti di finale contro Sema che ha fatto coppia con Miki Miyamura nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis Fukuoka International Women's Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Eri Hozumi che hanno battuto in finale Naomi Broady e Eléni Daniilídou 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Eri Hozumi (Campionesse)
  Naomi Broady /  Eléni Daniilídou (finale)

  Jarmila Gajdošová /  Arina Rodionova (semifinali) 
  Miki Miyamura /  Erika Sema (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fukuoka International Women's Cup 2014